Strandscha bezeichnet:
 Strandscha, ein Gebirge sowie einen Naturpark an der bulgarisch-türkischen Grenze
 Strandscha (Boljarowo), ein Dorf an der bulgarisch-türkischen Grenze (42°03'44.3"N 27°00'09.9"E)
 Strandscha-Republik
 Strandscha (Organisation)
 Strandscha (Zeitung), eine ehemalige Zeitung
 Strandscha (Wurst), eine bulgarische Wurstspezialität